Эрик Энтони Робертс (; род. 18 апреля 1956, Билокси, Миссисипи, США) — американский актёр кино и телевидения, номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Старший брат Джулии Робертс. Снялся более чем в 700 фильмах и телесериалах.

Биография

Детские годы и первые киноопыты 
Детские годы Эрик Робертс провел с семьёй в Атланте. Его отец, Уолтер Робертс, был режиссёром и руководителем театральной студии, а мать, Бетти Лу, увлекалась актёрской игрой. В пятилетнем возрасте Эрик дебютировал перед камерой, сыграв небольшую роль в домашнем спектакле «Маленькие первопроходцы», который был поставлен его отцом. Эрика преследовал недуг — заикание, и Уолтер Робертс рассчитывал, что заучивание текста поможет маленькому Эрику скорее от этого избавиться.

Интерес к кино проснулся в Эрике примерно в возрасте 11 лет, когда он посмотрел фильм «До свидания, мистер Чипс». Времени на учёбу катастрофически не хватало. Постоянно выходя на сцену, играя сложные, драматические роли, Эрик взрослел гораздо быстрее одноклассников, поэтому общего языка со сверстниками он так и не нашёл. Будучи подростком, он стал дружить с более старшими ребятами, которые приобщили его к наркотикам, без которых в те годы не обходилась ни одна тусовка. К тому же, в семье не утихали дрязги и скандалы. Его родители всё время ссорились и, когда Эрику исполнилось четырнадцать лет, они расстались.

Учёба в Лондоне и Нью-Йорке 
Однако Уолтер Робертс, видя, что у сына имеются все задатки незаурядного актёра, решил во что бы то ни стало дать ему первоклассное актёрское образование. Поэтому, когда Эрику исполнилось шестнадцать лет, он отправил его в английскую Королевскую академию драматического искусства в Лондоне. Учёба стоила недёшево, но ради сына Уолтер был готов идти на любые жертвы.

После академии Робертс поступил в Американскую академию в Нью-Йорке. Его уже заметил Бродвей: Робертс появился там на сцене более чем в сотне постановок.

Дебют в кино 
В 1976 году молодой Робертс получил роль в мыльной опере «Мир иной». Она продержалась на телевидении меньше года, но его заметили. Вскоре Робертс снялся в фильме «Король цыган» (1978). Фильм стал своеобразным дебютом и для Робертса, и для юной Брук Шилдс. И зрители, и кинокритики заметили появление на экране странного парня с повадками дикого зверя и необычайно красивым — одухотворенным и одновременно порочным лицом. Все это потом станет фирменным стилем Эрика Робертса, а пока в нём уже чувствовался опыт зрелого человека, что в сочетании с молодой и невинной внешностью создавало взрывной коктейль. Первые шаги в кино давались молодому начинающему актёру нелегко, во многом из-за театрального опыта, который заставлял его проживать каждую роль как целую жизнь.

Автокатастрофа 
Летом 1981 года Робертс попал в автокатастрофу. Он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, повредил лицо. Несколько дней его жизнь висела буквально на волоске, врачи были уверены, что он скончается. Но медики ошиблись, предсказывая Робертсу полный или частичный паралич конечностей. Уже через месяц он мог самостоятельно двигаться, а после нескольких мучительных операций обрёл и полную подвижность, и почти прежнюю внешность.

Кинокарьера 1980-х — 1990-х 
Первым после аварии фильмом стал «Звезда-80» 1983 года. В нём Робертс сыграл психопата, так что режиссёры и продюсеры с тех пор видели в нём только маньяка. И хотя Эрику Робертсу это не слишком нравилось, он вжился в новый образ, уверяя, что «опасные парни по сюжету всегда вырисованы гораздо более интересно, чем положительные: у них ярче реплики, они лучше одеваются и водят крутые машины». В 1984 году сыграл вместе с Микки Рурком в фильме «Папа Гринвич Виллидж». С тех пор они стали хорошими друзьями.

В 1990-е годы Эрик Робертс был невероятно популярен. Ежегодно выходило по несколько фильмов с его участием. Он по-прежнему чаще всего играл психологически сложные роли негодяев, что отражалось на его нервной системе. Можно добавить к этому его беспорядочные связи с женщинами и увлечения наркотиками. За Робертсом прочно установилась дурная репутация.

Пройдя под наблюдением врача длительную программу лечения от наркотиков, он в 1997 году снялся в сериале «C-16: ФБР», где сыграл «хорошего» парня Джона Олански. В этом же году он исполнил роль Евримаха в эпическом фильме Андрея Кончаловского «Одиссея». В 1985 году Эрик уже работал с ним (фильм «Поезд-беглец», принёсший Робертсу единственную в карьере номинацию на «Оскар»).

Со второй половины 1990-х Робертс все чаще стал сотрудничать с телевидением, снимаясь в различных сериалах. Он стал играть и в боевиках, и в триллерах, и в комедиях, и в драмах. Снялся в двух клипах группы The Killers — «Mr. Brightside» (2004) и «Miss Atomic Bomb» (2012), а в 2006 году ему предложили поучаствовать в создании клипа Akon Feat. Eminem — «Smack That».

Личная жизнь.
Робертс считает, что именно он проложил сестре Джулии Робертс дорогу на большой экран. После успеха «Красотки» ему казалось, что для широкой публики он превратился исключительно в брата «той самой Джулии Робертс».

Первая жена — Келли Каннингем. Дочь от первого брака — Эмма Робертс, актриса. Вторая жена — Элайза Герретт (Робертс), снявшаяся с Робертсом в нескольких фильмах. Самые близкие друзья — Кристофер Уокен и Шон Пенн.

Избранная фильмография

Документальные фильмы 
 2019 — В поисках последних героев

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Королевской академии драматического искусства
Киноактёры США